Klárisza ou parfois Klarisza, est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom

Notes et références

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom féminin